Палладий ( — «принадлежащий Палладе», «относящийся к Палладе») — мужское имя.

Дни ангела и святые: 10 декабря (27 ноября), 28 января (преподобные).

 Известные носители 
 Палладий Еленопольский (360—420) — галатский священник, епископ Еленопольский, историк, автор «Истории Лавсаика».
 Палладий — соправитель императора Петрония Максима в 455 году.
 Палладий Александрийский — преподобный. Память 27 ноября ст. ст.
 Палладий Антиохийский (Сирийский) — пустынник. Память 28 января ст. ст; (10 февраля)
 Палладий Ирландский (ум ок. 450) — первый христианский епископ Ирландии, предшественник Святого Патрика.
 Палладий Ратиарский (315—?) — христианский богослов второй половины IV века, епископ  в провинции .
 Попов, Палладий Иванович — священномученик, иерей. Память 23 января (новомуч.) и 10 сентября ст. ст.
 Палладий (Белевцев) (1776—1842) — архимандрит, 28-й по счёту наместник Александро-Невской лавры.
 Палладий (Видыбида-Руденко) (1891—1971) — украинский государственный, банковский и церковный деятель.
 Палладий (Ганкевич) (1823—1893) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Волынский и Житомирский.
 Палладий (Добронравов) — епископ Сарапульский и Елабужский.
 Палладий (Каминский) (1896—1978) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Житомирский и Овручский.
 Палладий (Кафаров) — архимандрит, сотрудник Русской православной миссии в Пекине. Создатель китайско-русского словаря и транскрипционной системы.
 Палладий (Пьянков) (1816—1882) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Палладий (Раев) (1827—1898) — епископ Православной Российской Церкви, митрополит Санкт-Петербургский.
 Палладий (Роговский) (1655—1703) — игумен Заиконоспасского монастыря, первый русский доктор философии и богословия, получивший учёную степень в Западной Европе.
 Палладий (Соколов) (в миру Павел Ильич Соколов) — архиепископ Астраханский и Енотаевский.
 Палладий (Чунарев) (в миру Павел Карпович Чунарев) — старообрядец часовенного согласия, игумен Тувинских скитов с 1940-х по 1970 год.
 Палладий (Шерстенников) — Митрополит Орловский и Брянский.
 Палладий (Юрьев) (1721—1789) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Шацкий.
 См. также 
 Рутилий Палладий (IV век) — древнеримский научный писатель о сельском хозяйстве.
 Палладио, Андреа (1508—1580) — великий итальянский архитектор.

Мужские имена